Rundgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rundgrund (fi: Runkrunni), Björneborg,  (1 ha)
 Rundgrund, Nagu, Åboland,  (1 ha)